È arrivata la squadra (The Fleet's In) – film del 1928 diretto da Malcolm St. Clair
 La fortezza s'arrende (The Fleet's In) – film del 1942 diretto da Victor Schertzinger